Une biennale d'art contemporain est une manifestation artistique qui se déroule, comme son nom l'indique, tous les deux ans.

Histoire 
Sur le modèle des expositions universelles, la Biennale de Venise est la plus ancienne biennale du monde. Sa première édition a lieu en 1895. La Biennale de São Paulo est fondée en 1951, la Biennale de Paris en 1959, la Biennale de la Havane en 1984, et la Biennale d'Istanbul en 1987. Depuis le début des années 1990, un nombre important de biennales a vu le jour dans différents pays autrefois marginalisés sur la scène artistique internationale (Biennale de Cetinje, Biennale de Charjah, Biennale de Gwangju). La Biennale de la Martinique est créée en 2013. Cette année-là, il existait près de 150 biennales d'art contemporain dans le monde.

Liste de biennales internationales d'art contemporain

En France 
 Biennale internationale d'art contemporain créée en 2005 à Anglet, qui prend l'appellation de La Littorale en 2016
 Biennale d'art contemporain de Bourges, existant de 2002 à 2012 à Bourges
 Hybride, biennale d'art contemporain créée en 2011 à Douai
 Biennale d'art contemporain de Gonesse
 Biennale d'Art contemporain du Havre
 Biennale d'Issy, créée en 2001 à Issy-les-Moulineaux
 Biennale internationale d’art contemporain (BIAC), à la Martinique
 Biennale Arts Actuels, à La Réunion
 Biennale d’art contemporain de Lyon
 Biennale d'art contemporain de Melle, à Melle
 Estuaire, existant de 2007 à 2012 sous forme de parcours sur l'estuaire de la Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire
 Biennale de Paris, créée par André Malraux en 1959 à Paris
 Biennale de Belleville, existant de 2010 à 2014 à Paris
 Biennale d'art contemporain du Génie des Jardins, créée en 2010 à Paris
 Les Ateliers de Rennes, biennale d'art contemporain créée en 2008 à Rennes
 Biennale Artifices, dédiée à la création en arts numériques, existant de 1990 à 1996 à Saint-Denis
 Selest'art, évènement créé en 1984, devenant biennale en 1993 à Selestat

En Europe 
 Biennale de Tirana (), quatre éditions entre 2001 et 2009, Albanie
 Biennale de Berlin (, ), créée en 1996, Allemagne
 Manifesta, biennale européenne itinérante, treize éditions prévues, douze réalisées entre 1996 et 2020, Europe
 Biennale d'Athènes (), créée en 2007, Grèce
  (), créée en 2007, Grèce
 , Budapest, Hongrie
 , Limerick, Irlande
 , créée en 2006, Reykjavik, Islande
 Biennale internationale d'art contemporain et de design de Florence (), existant depuis 1997, élargie au design à partir de l'édition de 2019, Italie
 Biennale de Venise, Italie
 Biennale de Riga (), Lettonie
 Biennale de Cetinje, Monténégro
  (), îles Lofoten, Norvège
 , créée en 1998, Moss, Norvège
 , Roumanie
 , existant depuis 1999 et attirant plus de  visiteurs à chaque édition, Royaume-Uni
 , organisé par le , Serbie
 Biennale de l'Image en Mouvement (BIM), créée en 1985, Genève, Suisse
 Manifestation d'art contemporain (MAC), existant de 2005 à 2011, Genève, Suisse
 Biennale de Canakkale, Turquie
 Biennale d'Istanbul, existant depuis 1987, Turquie
 , existant depuis 2011, Ukraine

En Afrique 
 Biennale de Johannesburg, Afrique du Sud
 Biennale d'Oran, Algérie
 Biennale Bénin, Cotonou, Bénin
 Rencontres africaines de la photographie de Bamako, Mali
  (anciennement Arts in Marrakech, AiM), Maroc
 Biennale de Rabat, Maroc
 Biennale de Lagos, créée en 2017, Nigeria
 Yango – Biennale de Kinshasa, République démocratique du Congo
 Biennale de Dakar, Sénégal
 Biennale d'Afrique de l'Est, créée en 2003, Dar es Salaam, Tanzanie

En Asie 
 Biennale internationale d'art de Beijing, Pékin, Chine
 Biennale de Shanghai, Chine
  (ou Biennale de Pusan), Corée du Sud
 Biennale de Gwangju (ou Biennale de Kwangju), Corée du Sud
 Biennale de Charjah, Émirats arabes unis
 Biennale de Kochi-Muziris, Cochin, Kerala, Inde
 Biennale de Jakarta, Indonésie
 Biennale ICC, existant de 1997 à 1999, organisée par le NTT InterCommunication Center (ICC), Japon
 Biennale d'Art asiatique, Taichung, Taïwan
 Biennale d'Art contemporain de grand Taipei, Taïwan
 Biennale de Kuandu, Taipei, Taïwan
 Biennale du port de Keelung, Taïwan
 Biennale de Taiwan, Taichung, Taïwan
 , Taïwan

En Océanie 
 Biennale de Sydney, créée en 1973, Australie

En Amérique 
  (, ), créée en 1997, Porto Alegre, Brésil
 Biennale de São Paulo, Brésil
 Biennale de Montréal, organisée par le Centre international d’art contemporain de Montréal (CIAC) de 1998 à 2011, Canada
 Biennale nationale de sculpture contemporaine, Trois-Rivières, Canada
 Manif d'art (anciennement Manifestation internationale d'art de Québec), Canada
 MOMENTA Biennale de l'image (anciennement Le Mois de la Photo à Montréal), Montréal, Canada
 Biennale de La Havane, Cuba
 Biennale du Whitney, organisée par le Whitney Museum sous forme d'exposition annuelle à partir de 1932, bisannuelle depuis 1973, New-York, États-Unis
 , créée en 2005, New-York, États-Unis
 Biennale d'art Paiz (ou Biennale Paiz, ), Guatémala, Guatémala

Références

Exposition d'art contemporain
Contemporain